Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2016/2017 годов в рамках турецкой Суперлиги. Список разбит на составы по командам в соответствии с занятыми ими местами в итоговой турнирной таблице.

Легенда

Бешикташ 

Итог: Чемпион

Истанбул Башакшехир 

Итог: 2-е место

Фенербахче 

Итог: 3-е место

Галатасарай 

Итог: 4-е место

Антальяспор 

Итог: 5-е место

Трабзонспор 

Итог: 6-е место

Акхисар Беледиеспор 

Итог: 7-е место

Генчлербирлиги 

Итог: 8-е место

Коньяспор 

Итог: 9-е место

Касымпаша 

Итог: 10-е место

Карабюкспор 

Итог: 11-е место

Аланьяспор 

Итог: 12-е место

Османлыспор 

Итог: 13-е место

Бурсаспор 

Итог: 14-е место

Кайсериспор 

Итог: 15-е место

Ризеспор 

Итог: 16-е место

Газиантепспор 

Итог: 17-е место

Аданаспор 

Итог: 18-е место

Примечания 

2016/2017